«Вся жизнь впереди»  () — итальянский художественный фильм от Netflix, главную роль в котором сыграла Софи Лорен. Премьера фильма состоялась в ноябре 2020 года.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал роман Ромена Гари «Вся жизнь впереди». Главная героиня — мадам Роза, старая еврейка, пережившая Освенцим и теперь воспитывающая детей проституток в своём приюте.

В ролях 
 Софи Лорен — мадам Роза 
 Ибрахима Гуйе — Момо 
 Абриль Замора — Лола 
 Ренато Карпентьери   — доктор Коэн 
 Бабак Карими   — Гамиль

Производство 
Проект был анонсирован в июле 2019 года. Режиссёром стал Эдоардо Понти, главную роль получила его мать Софи Лорен (это первая её роль после десятилетнего перерыва). Съёмки начались тогда же, в июле 2019 года. Премьера состоялась 13 ноября 2020 года.

Награды и номинации
Фильм получил  около полусотни наград и номинаций, включая «Золотой глобус» за лучшую песню (Лаура Паузини) и «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль (Софи Лорен), а также номинацию на «Оскар» за лучшую песню к фильму. Премия «Давид ди Донателло» стала для Лорен седьмой в карьере, первая была получена в 1961 году.

Примечания 

Фильмы Италии 2020 года
Экранизации произведений Ромена Гари
Фильмы-драмы Италии
Фильмы на итальянском  языке